Бухид может означать:
  — язык филиппинского народа мангиан.
 Бухид — письмо, на котором записывается этот язык.
 Бухид — блок Юникода, включающий письмо бухид.